Władysław Domagalski (1893-1967) – działacz socjalistyczny i komunistyczny
 Władysław Domagalski (1905-1970) – działacz komunistyczny